Kifrī kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qaḑā' Kifrī, distrikt, Sulaymaniyya, 
 Kifrī (distriktshuvudort i Irak), Diyala, 

Robotskapade Irakförgreningar